Mars est originellement le nom du dieu de la guerre dans la mythologie romaine. De cela proviennent plusieurs noms :
 planète Mars, quatrième planète du système solaire.
 mois de mars, troisième mois de l'année dans les calendriers occidentaux.

Mars peut aussi faire référence à :

Anthroponyme

Prénom 
 Mars de Nantes (), évêque de Nantes ;
 Mars de Royat ou Martius (c. 527), ermite puis abbé à Royat ;
 Mars Di Bartolomeo (né en 1952), homme politique luxembourgeois,
 Mars Simard, fondateur de l'ancienne ville de La Baie, au Québec ;
 Mars Valett (1869-1957), Marius Vallett dit Mars, sculpteur savoyard.

Patronyme 

 Antoine-Jean Mars (1777-1824), magistrat français
 Famille Mars, famille américaine possédant le groupe agroalimentaire Mars ;
 Franklin Clarence Mars (1882-1934), fondateur de l'entreprise Mars ;
 Jean Price Mars (1876-1969), médecin, diplomate, homme d'État, pédagogue, philosophie et écrivain haïtien ;
 Jeanne Mars, actrice française ;
 Kenneth Mars (1936-2011), acteur américain ;
 Kettly Mars (née en 1958), femme de lettres haïtienne ;
 Noël Mars (1572-1611), religieux bénédictin de la Société de Bretagne ;
 Noël Mars (1612-1702), neveu du précédent, religieux, historien, écrivain et cellérier ;
 Prosper Mars (?-1839), auteur dramatique et romancier français ;
 Roland Mars, danseur sur glace français ;
 Tanya Mars (née en 1948), artiste contemporaine canadienne ;
 Thomas Mars (né en 1976), chanteur du groupe Phoenix, époux de Sofia Coppola.

Pseudonyme 

 Mars (1849-1912), pseudonyme de Maurice Bonvoisin, caricaturiste et illustrateur français ;
 Betty Mars (1944-1989), chanteuse française, représentante de la France au concours Eurovision de la chanson 1972 ;
 Bruno Mars (né en 1985), chanteur américain ;
 Charlie Mars, réalisateur français ;
 Colette Mars (1916-1995), actrice et chanteuse française ;
 Mademoiselle Mars (1779-1847), comédienne française ;
 Melissa Mars (née en 1979), chanteuse française ;
 Mick Mars, guitariste de Mötley Crüe, un groupe de glam metal américain ;
 Séverin-Mars (1873-1921), acteur français.

Culture

Alchimie 
 Mars, désigne le fer chez les alchimistes.

Cinéma et télévision 
 Veronica Mars est une série télévisée américaine.
 Mars Blackmon est un personnage du film Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, utilisé dans la publicité de Nike.
 Mars est un docufiction du .
Les Yeux de Laura Mars (Eyes of Laura Mars) un thriller américain réalisé par Irvin Kershner en 1978.

Littérature 
 Mars, essai biographique de Fritz Zorn ;
 Mars, un Shōjo de Fuyumi Soryo ;
 Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, essai américain de John Gray, paru en 1992 
 Mars, un roman de science-fiction dure de Ben Bova, paru en 1992.

Musique 
 Mars est un mouvement de la suite Les Planètes de Gustav Holst,
 MARRS, collaboration en house music ayant sorti le titre Pump Up the Volume, succès musical de 1987 ;
 Mars, un groupe américain de No wave ;
 Mars, un album de Gackt Camui (2000) ;
 Thirty Seconds to Mars, groupe de rock alternatif américain ;
 Hello from Mars, chanson interprétée par le groupe F.L.Y., représentant la Lettonie au Concours Eurovision de la chanson 2003.

Peinture 
 Mars est un tableau du peintre russe Isaac Levitan.

Entreprises 
 Mars Distribution, nom commercial de la société de distribution et production de films Mars Films ;
 Mars (entreprise), groupe agroalimentaire américain ;
 Mars, barre chocolatée ;
 Mars RK, ancienne compagnie aérienne de charter ukrainienne ;
 MARS (Mouvement pour une alternative républicaine et sociale), parti politique français ;
 Mobilité agglomération Rémoise (MARS), le constructeur du réseau du tramway de Reims et exploitant du réseau de transport en commun de Reims Métropole, Citura.

Toponyme

Divisions administratives, lieux-dits et cours d'eau

Canada 

Québec

 Zec Mars-Moulin est une zone d'exploitation contrôlée (zec), située dans le territoire non organisé de Lac-Ministuk, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Zec de la Rivière-à-Mars est une zone d'exploitation contrôlée (zec) du territoire non organisé de Lac-Ministuk, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Le Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Lac à Mars, lac de tête de la rivière à Mars Nord-Ouest dans Lac-Pikauba, dans la MRC de Charlevoix, dans la Capitale-Nationale, au Québec.
 Rivière à Mars est un cours d'eau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean traversant l'arrondissement La Baie, à Saguenay, au Québec.
 Rivière à Mars Nord-Ouest, un affluent de la rivière à Mars coulant dans Lac-Pikauba, dans la MRC de Charlevoix, dans la Capitale-Nationale, au Québec.

États-Unis 
 Mars, Pennsylvanie ;
  ;
 Le Mars, Iowa.

France 
Cours d'eau
 Le Mars, une rivière française du Massif central, principal affluent de la Sumène.

Communes
 Mars, Ardèche ;
 Mars, Gard ;
 Mars, Loire ;
 Mars-la-Tour, Meurthe-et-Moselle ;
 Mars-sous-Bourcq, Ardennes ;
 Mars-sur-Allier, Nièvre ;
 Les Mars, Creuse ;
 Petit-Mars, Loire-Atlantique ;
 Mars désigne aussi familièrement la ville de Marseille.

Lieu-dit
 Le Petit-Mars, sur la commune de Champagnac-de-Belair, en Dordogne, Aquitaine.

Autre
 Tour de Mars, immeuble à Paris.

Italie 
 Mont Mars, dans les Alpes pennines.

Russie 
 Mars, oblast de Briansk ;
 Mars, oblast de Kostroma ;
 Mars, kraï de Krasnodar ;
 Mars, oblast de Volgograd.

Odonyme 
Des places, voies, sites ou édifices contiennent ce mois dans leur nom, avec ou sans quantième.

Science et technologie 
 Les Mars sont des espèces de lépidoptères du genre Apatura, notamment :
 Le Grand mars changeant (Apatura iris) ;
 Le Petit mars changeant (Apatura ilia) ;
 Le Mars danubien (Apatura metis).
 Couleurs de Mars, des oxydes de fer utilisés comme pigments (des ocres synthétiques) ;
 MARS (Molecular Adsorption Recirculating System), une thérapie de traitement du sang ;
 MARS (Model for Applications at Regional Scale), logiciel de modélisation hydrodynamique côtière développé par l'Ifremer ;
 MARS, algorithme de cryptographie ;
 MARS, une méthode statistique ;
 MARs, Matrix Attachment Regions, séquences d'ADN eucaryotes qui permettent l'attachement à des protéines de la matrice nucléaire pendant l'interphase ;
 Martin Mars, un hydravion ;
 Mars, un navire de guerre suédois construit entre 1563 et 1564 (aussi connu comme le Makalös) ;
MARS (Memory Array Redcode Simulator), machine virtuelle pour Core War et Redcode.

Exploration spatiale 
 Mars Society, une association qui promeut l'exploration de la planète Mars, ayant entre proposé un drapeau pour celle-ci ;
 Mid-Atlantic Regional Spaceport (MARS), une base de lancement américaine.
 Sondes russes et soviétiques
 Mars 1, sonde spatiale soviétique lancée en  et perdue en mars 1963 lors de son voyage vers Mars ;
 Mars 2 et Mars 3, sondes spatiales jumelles soviétiques lancées en  et placées en orbite martienne en  ;
 Mars 4 approcha de Mars en février 1974 mais ne réussit pas à se placer en orbite et continua son trajet dans l'espace ;
 Mars 5 se plaça en orbite en  ;
 Mars 6 se plaça en orbite en , fournissant les premières données atmosphériques de Mars ;
 Mars 7 se plaça en orbite en mars 1974 mais l'atterrisseur resta en orbite ;
 Mars 96, nom d'une mission spatiale russe qui a échoué lors de son lancement en .

 Sondes et programmes américains
 Mars Climate Orbiter, sonde spatiale de la NASA lancée en 1998 et perdue lors de sa mise en orbite autour de Mars en 1999 ;
 Mars Direct, projet de la NASA visant à envoyer des hommes à bas coût sur Mars ;
 Mars Exploration Rover, nom d'une double mission spatiale de la [NASA lancée en 2003 et qui fit atterrir deux robots (Spirit et Opportunity) sur la planète Mars ;
 Mars Global Surveyor, sonde spatiale lancée en 1999 et qui cartographia la planète ;
 Mars Odyssey, sonde spatiale lancée en  et placée sur orbite martienne en  ;
 Mars Pathfinder, mission spatiale lancée en 1996 avec premier robot à se déplacer sur le sol martien ;
 Mars Polar Lander, nom d'une mission spatiale lancée en 1999 et perdue lors de son atterrissage au pôle Sud de la planète ;
 Mars Reconnaissance Orbiter, sonde lancée en , et placée en orbite martienne en  ;
 Mars Science Laboratory, baptisé Curiosity, rover de la NASA lancé en  ;
 Phoenix Mars Lander, mission spatiale lancée en 2007.

 Sonde Européenne
 Mars Express, sonde spatiale européenne lancée et mise en orbite autour de Mars en 2003.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de titre
Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis